Мубенде — топоним.

 Мубенде (город) — город в Уганде.
 Мубенде (округ) — округ в Уганде.